Каса Амариља има више значења:

 Каса Амариља, Ранчо Астуријас (Тепанко де Лопез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Каса Амариља (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Каса Амариља (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику